Ла-Сель-сюр-ле-Б'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний схід від Парижа, 80 км на схід від Орлеана.

Історія 

1 березня 2019 року до Ла-Сель-сюр-ле-Б'є приєднали колишній муніципалітет Сен-Лу-де-Гонуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 400 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1033,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Сель-сюр-ле-Б'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре